Ятья:

Реки
 Ятья (приток Няис-Мань-Я)
 Ятья (приток Чишьи)